Марко Янкович (; 9 июля 1993, Цетине, СРЮ) — черногорский футболист, полузащитник клуба «Карабах» и сборной Черногории.

Клубная карьера 
Марко Янкович является воспитанником футбольного клуба «Партизан». В 2012—2013 году на правах аренды выступал за «Телеоптик».

Летом 2013 года стал игроком греческого «Олимпиакос». Принимал участие в юношеской лиге чемпионов. Спустя год был отдан в аренду в команду «ОФК», так и не сыграв за основной состав «Олимпиакоса» ни одного матча. В 2015—2016 годах арендовался словенским «Марибором».

В июле 2016 года на правах аренды перешёл в родной клуб «Партизан». 14 июля дебютировал в основном составе в матче лиги Европы против польского «Заглембе».

В январе 2019 года перешел в итальянский клуб СПАЛ.

Летом 2022 года стал игроком «Карабаха».

Карьера в сборной 
Янкович играл во всех возрастных сборных Черногории. 29 мая 2016 года дебютировал в основной сборной в товарищеском матче против Турции.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Партизана» 

Футболисты Сербии
Футболисты Черногории
Игроки сборной Черногории по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Черногории по футболу
Игроки ФК «Телеоптик»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Марибор»
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки ФК «Бейтар» Иерусалим
Игроки ФК «Хапоэль» Тель-Авив
Игроки ФК «Карабах» Агдам